El término FEL puede referirse a:
 Fundación Ecuador Libre, centro de investigación política de Ecuador.
 Frente de Estudiantes Libertarios, organización estudiantil de Chile.
 Federación Estudiantil Libertaria, organización estudiantil de España.